Фёдорова () — женская форма русской и украинской фамилии .

 Известные носительницы 

 
 Фёдорова, Алина Яновна (род. 1989) — украинская семиборка.
 
 Фёдорова, Альбина Прокопьевна (1938—2020) — советская и российская актриса.
 Фёдорова, Анастасия Андреевна (род. 2001) — российская гандболистка.
 Фёдорова, Варвара Ефимовна (1912—1991) — советская ткачиха, депутат Верховного Совета СССР, член Президиума Верховного Совета СССР. 
 Фёдорова, Виктория (род. 1973) — российская прыгунья в высоту.
 Фёдорова, Виктория Яковлевна (1946—2012) — русская и американская актриса.
 
 
 Фёдорова, Ефросинья (1700—1748) — любовница сына Петра I, царевича Алексея.
 Фёдорова, Зинаида Тихоновна (1915—1997) — депутат Верховного Совета СССР 3-го созыва.
 Фёдорова, Зоя Алексеевна (1909—1981) — советская актриса.
 Фёдорова, Инна Ивановна (1905—1990) — советская киноактриса.
 
 Фёдорова, Клавдия Николаевна (1913—2005) — Герой Социалистического Труда, птичница.
 Фёдорова, Кристина Валерьевна (род. 1993) — российская футболистка.
 
 Фёдорова, Лина Алексеевна (род. 1997) — российская фигуристка.
 Фёдорова, Людмила Васильевна (известна под фамилией Дмитренко; род. 1932) — советский и российский переводчик французской литературы.
 Фёдорова, Маргарита Алексеевна (1927—2016) — советская и российская пианистка.
 
 
 Фёдорова, Надежда Петровна (род. 1992) — российская женщина-борец.
 Фёдорова, Наталия Юрьевна (род. 1971) — советская и российская шашистка.
 
 Фёдорова, Оксана Геннадьевна (род. 1977) — российская фотомодель и телеведущая.
  (в замужестве — Прокофьева) — российская дзюдоистка и самбистка, серебряная медалистка чемпионата России по дзюдо в весе до 48 кг (1996).
 
 
 Фёдорова, Римма Тимофеевна (род. 1934) — заведующая Николаевским отделением ГАО АН СССР.
 
 
  Составные фамилии 
 Фёдорова-Гаврилюк, Александра Евгеньевна (1936—1998) — передовик сельскохозяйственного производства, Герой Социалистического Труда.

 Примечания